König von Rom steht für:
 die altrömischen Könige in der Antike, siehe Römische Königszeit und Liste der altrömischen Könige
 Römisch-deutscher König
 Napoleon Franz Bonaparte (Napoleon II.), Bonapartes Sohn, Titular-König von Rom, der spätere Herzog von Reichstadt
 König von Rom (Taube), eine Renntaube und deren gleichnamiges Lied

Siehe auch:
 Römischer König
 König der Römer
 Römisches Königreich